Штакельберг (); Штакельберги — два старинных баронских рода. Известные носители:
 Штакельберг, Адольф Фёдорович (1808—1865) — член совета министра Внутренних Дел, председатель комиссии для пересмотра фабричного и ремесленного уставов, заведовавший временными больницами Петербурга.
 
 
 Штакельберг, Василий (?—1772) — секунд-майор 1-го Гренадерского полка, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).
 Штакельберг, Владимир Романович — барон, генерал-майор (1864).
 Штакельберг, Вольтер Воин Вольдемар (1849—1901) — российский офицер, кавалерист, участник Русско-турецкой войны (1877—1878).
 Штакельберг, Генрих фон (1905—1946) — немецкий экономист.
 Модель Штакельберга — теоретико-игровая модель олигополистического рынка при наличии информационной асимметрии.
 Штакельберг, Георгий Карлович (1851—1913) — барон, генерал-лейтенант, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).
 Штакельберг, Густав Оттонович (1766—1850) — граф, русский дипломат.
 
 
 Штакельберг, Израиль (Леонид) Данилович (1909—1944) — советский педагог-методист в области физического воспитания, старший научный сотрудник НИИФКа.
 
 
 Штакельберг, Максимилиан Карлович (1865 — не ранее 1 августа 1916) — полковник Российской императорской армии, участник русско-японской и Первой мировой войн.
 Штакельберг, Николай Иванович (1870—1956) — барон, генерал-майор, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).
 Штакельберг, Олаф Романович (1818—1903) — барон, русский вице-адмирал.
 Штакельберг, Осип Евстафьевич — капитан, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).
 
 Штакельберг, Рудольф Александрович фон (1880—1940) — барон, церемониймейстер императорского Двора.
 
 Штакельберг, Эвальд Антонович (1847—1909) — вице-адмирал.
 Штакельберг, Эрнест Густавович (1813—1870) — граф, генерал-лейтенант, писатель.